Okręty US Navy o nazwie USS "Butte":
 Pierwszy "Butte" (APA-68) – transportowiec wojska typu Gilliam. Wszedł do służby w 1944, użyty w operacji Crossroads po II wojnie światowej. Zatopiony w 1948. 
 Drugi "Butte" (AE-27) – okręt amunicyjny typu Kilauea. Wszedł do służby w 1968, przekazany Military Sealift Command w 1996, zatopiony jako okręt-cel w 2006.

Butte